Cohen Saves the Flag é um filme norte-americano de 1913 em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido e produzido por Mack Sennett, estrelado por Ford Sterling e Mabel Normand. O filme tem uma duração de 10 minutos.

Elenco 
 Ford Sterling ... Sargento Cohen
 Mabel Normand ... Mabel
 Henry Lehrman ... Lt. Goldberg
 Nick Cogley ... O general
 Charles Avery ... Agente de campo

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco